zasada komplementarności (genetyka)
 zasada komplementarności (fizyka kwantowa)

Zobacz też 
 topologie komplementarne
 dobra komplementarne

Przypisy